Памятник Петру Столыпину:
 Памятник Петру Столыпину (Киев) 
 Памятник Петру Столыпину (Москва)
 Памятник Петру Столыпину (Саратов)
 Памятник Петру Столыпину (Челябинск)